«Бирмингем Сити» () — английский женский футбольный клуб, связанный с Бирмингем Сити. До 2000 года клуб не добивался значимых успехов. Клуб становился региональным чемпионом: Heart of England League в сезоне 1971/72, West Midland Regional League в сезонах 1974/75, 1976/77, 1987/88, 1988/89 и Midland Combination Women's Football League в сезоне 1998/99.

Первым значимым успехом была победа в FA Women's Premier League Northern Division в сезоне 2001/02 позволивший начать выступление в National Division.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Результаты выступлений 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, О — очки

Выступления в Лиге чемпионов

Достижения 
 Вице-Чемпионы Англии (2 раза): 2011, 2012
 Бронзовые призеры Чемпионата Англии (1 раз): 2014

Примечания

Ссылки 

Женские футбольные клубы Англии